En géographie ce terme peut désigner selon le contexte :
 un des hémisphères de la planète Terre,
 mais aussi plus particulièrement l'hémisphère continental, qui regroupe la plupart des terres émergées.